Carpophage est un nom d'oiseaux ambigu en français car il peut désigner plusieurs espèces différentes de pigeons frugivores de l'ordre des Columbiformes et qui sont à présent dispersés dans la sous-famille des Treroninae. Le terme « carpophage » a été retenu notamment pour former la base du nom normalisé (CINFO) d'espèces de la famille des Columbidae, principalement dans le genre Ducula.

Physiologie, comportement et écologie 
Les caractéristiques générales des carpophages sont celles des Treroninae, avec des nuances pour chaque espèce : voir les articles détaillés pour plus d'informations sur leur description ou leur mode de vie.

Noms en français et noms scientifiques correspondants

Noms normalisés 
Liste alphabétique des noms normalisés selon la CINFO (2009, complétée en 2014) et Avibase, en regard du nom scientifique valide reconnu par la classification de référence (version 5.2, ) du Congrès ornithologique international.

 Carpophage à ventre rose - Ducula poliocephala
 Carpophage de Forsten - Ducula forsteni
 Carpophage de Mindoro - Ducula mindorensis
 Carpophage à queue barrée - Ducula radiata
 Carpophage charlotte - Ducula carola
 Carpophage pauline - Ducula aenea
 Carpophage à lunettes - Ducula perspicillata
 Carpophage à queue bleue - Ducula concinna
 Carpophage pacifique - Ducula pacifica
 Carpophage de Micronésie - Ducula oceanica
 Carpophage de la Société - Ducula aurorae
 Carpophage des Marquises - Ducula galeata
 Carpophage à cire rouge - Ducula rubricera
 Carpophage cuivré - Ducula myristicivora
 Carpophage meunier - Ducula pistrinaria
 Carpophage de Wharton - Ducula whartoni
 Carpophage à tête rose - Ducula rosacea
 Carpophage de Pickering - Ducula pickeringii
 Carpophage des Moluques - Ducula basilica
 Carpophage à ventre roux - Ducula rufigaster
 Carpophage de Finsch - Ducula finschii
 Carpophage brillant - Ducula chalconota
 Carpophage de Peale - Ducula latrans
 Carpophage de Brenchley - Ducula brenchleyi
 Carpophage de Baker - Ducula bakeri
 Carpophage géant - Ducula goliath
 Carpophage pinon - Ducula pinon
 Carpophage noir - Ducula melanochroa
 Carpophage de Müller - Ducula mullerii
 Carpophage de Zoé - Ducula zoeae
 Carpophage à manteau brun - Ducula badia
 Carpophage mantelé - Ducula lacernulata
 Carpophage cendrillon - Ducula cineracea
 Carpophage blanc - Ducula bicolor
 Carpophage argenté - Ducula spilorrhoa
 Carpophage luctuose - Ducula luctuosa
 Carpophage à double huppe - Lopholaimus antarcticus
 Carpophage de Nouvelle-Zélande - Hemiphaga novaeseelandiae
 Carpophage des Célèbes - Cryptophaps poecilorrhoa
 Carpophage d'Albertis - Gymnophaps albertisii
 Carpophage mada - Gymnophaps mada
 Carpophage des Salomon - Gymnophaps solomonensis

Noms divers 
Liste alphabétique de noms vernaculaires ou de noms vulgaires, non retenus par la CINFO, dont l’usage est attesté. 
Note : Cette liste est variable selon les usages et certaines espèces ont parfois d'autres noms encore. Les classifications évoluant encore, les noms scientifiques ont peut-être un autre synonyme valide.

 Carpophage vert - voir Carpophage pauline
 Carpophage d'Enggano - Ducula (aenea) oenothorax
 Carpophage à nuque rousse - Ducula (aenea) paulina
 Carpophage des Talaud - Ducula (aenea) intermedia
 Carpophage de Céram - Ducula (perspicillata) neglecta
 Carpophage océanique - voir Carpophage de Micronésie
 Carpophage d'Aurora - voir Carpophage de la Société
 Carpophage capistrate - voir Carpophage à manteau brun
 Carpophage d'Halmahera - Ducula (bicolor) melanura
 Carpophage des Bismarck - Ducula (spilorrhoa) subflavescens
 Carpophage de Kimberley - Ducula (spilorrhoa) constans
 Carpophage des îles Chatham - Hemiphaga (novaeseelandiae) chathamensis
 Carpophage de Stalker - Gymnophaps (mada) stalkeri

Notes et références

Liens externes 
 Carpophages dans le dictionnaire CIRAD.

Nom d'oiseau ambigu